We Made It – singolo di Busta Rhymes del 2008
 We Made It – singolo di Louis Tomlinson del 2019